Pfeifle ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Pfeifle (1916–1986), deutscher Sänger
 Martin Pfeifle (* 1975), deutscher Bildhauer und Bildender Künstler
 Ulrich Pfeifle (* 1942), deutscher Politiker (SPD)